Studenci – film z 1916 roku
 Studenci – film z 1995 roku